Adenodolichos är ett släkte av ärtväxter. Adenodolichos ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Adenodolichos